

Населені пункти та їхні частини
 Вилезін — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Вилезін — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Вилезін — частина села Ґрабув-над-Віслою в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства

Примітки